Поддорское сельское поселение — муниципальное образование в Поддорском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — село Поддорье.

География 
Территория сельского поселения расположена на юге Новгородской области, к северу от города Холм и к югу от Старой Руссы. По территории муниципального образования протекают реки Порусья и Редья. У юго-восточной части сельского поселения расположен Рдейский государственный заповедник.

История 
Поддорское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автодорога из Холма в Старую Руссу.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Поддорского района